Спиж — діалектна назва свидини
 Спиж — застаріла назва бронзи

Див. також 
 Слиж (значення)

Примітки